UCI Women's World Tour 2021 er den 6. udgave af UCI Women's World Tour. Den indeholder 23 endags- og etapeløb i Europa og Kina. Første løb er Strade Bianche den 6. marts 2021, og World Touren slutter med kinesiske Tour of Guangxi den 19. oktober.

Hold 
For første gang i UCI Women's World Tour seksårige historie, var der ni World Tour-hold. Derudover bestemmer UCI hvilke kontinentalhold de vil invitere til store løb i løbet af året.

Danske ryttere 
I 2021 vil der være tre danske ryttere fordelt på tre UCI Women's World Tour-hold. Julie Leth fra , Pernille Mathiesen fra  og Christina Siggaard fra  er officielt ikke en del af World Touren, men det forventes at deres hold kører de fleste løb på kalenderen.

Danske sejre

Løb 
Da UCI offentliggjorde kalenderen den 28. juli 2020, var der planlagt 25 løb. I slutningen af september 2020 meddelte UCI, at Giro Rosa 2021 var blevet deklasseret til 2.Pro niveau, og derfor ikke et World Tour-løb som planlagt. Dette skyldtes at der ikke ville være live-TV fra løbet, hvilket også var tilfældet i 2020, til stor utilfredshed for UCI.

Udskudte løb 
I december 2020 meddelte arrangøren af Ronde van Drenthe, at løbet på grund af coronaviruspandemien ikke ville blive afholdt i marts som planlagt, og man derfor kiggede på en ny dato i oktober. I slutningen af januar blev det meddelt at Itzulia Basque Country Womens afvikling i maj var blevet udskudt til senere på året.

Aflyste løb 
Cadel Evans Great Ocean Road Race Women (30. januar) blev aflyst pga. den globale coronaviruspandemi. I slutningen af januar blev RideLondon Classique (30. maj) også aflyst.

Se også 
 Internationale UCI-kalender for damer 2021
 UCI World Tour 2021

Referencer

Eksterne henvisninger